Байоне́т:

 Байонет — тип соединения деталей.
 Байонет объектива — быстросъёмное крепление объектива к фотоаппарату, см. также оправа объектива.

 Байонет (, «штык»), также багинет — устаревшее название холодного колющего оружия, примыкаемого к стволу.
 «Байонет» — антитеррористическая операция израильской разведки «Моссад».

См. также 
 Bayonetta — консольная игра.

Примечания